Samuel Ekeme Ndiba (Kumba, 12 de julho de 1966) é um ex-futebolista profissional camaronês, que atuava como defensor. Disputou a Copa de 1994.

Em clubes, atuou por Carmmak Bamenda, Santos Yaoundé, Canon Yaoundé, Racing Bafoussam, Hawaii Tsunami, Monterrey La Raza, Kansas City Wiz, Kansas City Attack e Nashville Metros.

Parou de jogar em 2004, no Kansas City Comets.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do Canon Yaoundé
Futebolistas do Sporting Kansas City
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994